Classe Fearless – classe di navi da sbarco britannica
Classe Fearless – classe di pattugliatori singaporiana